De Deutscher Tennis Bund e. V. (DTB) is de koepelorganisatie in Duitsland voor de beoefening van het tennis. De DTB organiseert het tennis in Duitsland en vertegenwoordigt het Duitse tennis op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht op 19 mei 1902 als Deutscher Lawn Tennis Bund (DLTB) in Berlijn. Destijds sloten 22 verenigingen met ongeveer 2.500 leden zich aan bij de bond. De DTB is lid van de International Tennis Federation. Anno 2018 telde de bond 1.383.893 leden, verspreid over 9.026 verenigingen. Hiermee is de DTB de grootste tennisbond ter wereld. In Duitsland is de bond de op twee na grootste sportbond, na de voetbalbond en de turnbond.

De bond organiseert het ATP Tour 500-toernooi van Hamburg (Am Rothenbaum), de Davis-Cup- en Fed-Cup-thuiswedstrijden.

Ledenaantallen

Tennisbanen

Externe link
 Officiële website

Tennis
Tennis in Duitsland
Duitsland